Alfred Cortot (1877, Nyon — 1962, Lausanne), pianiste et pédagogue suisse
 l'École normale de musique de Paris (École normale Alfred-Cortot, Salle Cortot)
 Gérald Cortot, homme politique indépendantiste néo-calédonien, né à Nouméa en 1949.
 Jean Cortot (º  1925, Alexandrie-2018), artiste peintre et illustrateur français, fils d'Alfred Cortot.
 Jean-Pierre Cortot (1787, Paris — 1843, Paris), sculpteur français
 la rue Cortot, une rue du  de Paris située dans le quartier de la butte Montmartre
 Louis Cortot (1925-2017), militaire et résistant français, compagnon de la Libération